Fernando García
 Fernando García de Bilbao (1889–?) spanyol vívó, olimpikon
 Fernando García Arancibia (1930) chilei zeneszerző
 Fernando García Guevara (1952) argentin vitorlázó, olimpikon

hasonló nevűek
 Fernando H. García (1935) fülöp-szigeteki birkózó, cselgáncsozó, olimpikon
 Fernando Gabriel García (1981) argentin kézilabdázó, olimpikon